De afkorting 

 Parti socialiste unifié (Frankrijk) - een Franse politieke partij
 Pennsylvania State University
 Persoonlijke Standaard Uitrusting - deze afkorting wordt vooral gebruikt door militairen, beroeps dan wel dienstplichtig
 Power supply unit - een onderdeel dat zorgdraagt voor de benodigde spanningen en stromen in een elektrisch systeem
 Computervoeding - specifiek een PSU voor computers
 Polysulfon een kunststof afgekort met PSU